Лиси́чка может означать:
 Лисичка — уменьшительно-ласкательное от слова «лисица».
 Лисичка — род грибов-базидиомицетов. Типовой род семейства Лисичковые.
 Ложная лисичка, говорушка оранжевая — гриб семейства Hygrophoropsidaceae.
 Лисичка — тусклое созвездие северного полушария внутри Летне-осеннего треугольника.
 Лисичка — река в Калужской и Орловской областях.
 Лисичка — советская собака-космонавт.
 Лисичка — один из персонажей мультсериала «Ми-ми-мишки».

См. также 
 «Девочка-лисичка» — мультфильм, CJ Entertainment (Южная Корея), 2006 год. Режиссёр — Ли Сон Ган.
 Лисичкин
 Лисичкино
 Лисичковые
 Лисички (значения)
 Лисица (значения)
 Алопекис () — древняя греческая порода собак.